Das Herrendoppel der US Open 2009 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Bob und Mike Bryan. Das Finale bestritten Lukáš Dlouhý und Leander Paes gegen Mahesh Bhupathi und Mark Knowles, welches Dlouhý und Paes in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster gemeinsamer Triumph bei den US Open und ihr zweiter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt, Paes hatte jedoch zuvor schon Grand-Slam-Turniere mit anderen Partnern gewonnen.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den US Open 2009 wurden im Herrendoppel die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herrendoppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 26 kB)

Herrendoppel
2009